Гру́нский — фамилия; имеет женскую форму Грунская.
 Грунский, Карл (1871—1943) — немецкий музыкальный критик и музыковед.
 Грунский, Николай Кузьмич — украинский советский учёный — языковед, славист, доктор филологических наук, педагог, профессор, ректор Киевского университета.
 Грунская, Ирина Ивановна (род. 1961) — украинский детский писатель, художник, иллюстратор.
 Грунский, Ханс — нацистский философ, сын Карла Грунского

Топонимы 
 Грунский 2-й — деревня в Благовещенском районе Башкортостана